Уве Ба́нзен (; род. 23 июня 1934, Гамбург) — немецкий журналист, писатель и переводчик.

Биография 
Изучал экономику и историю, работал в ежедневной газете Hamburger Abendblatt, на Северогерманском радио, редактором в журнале Der Spiegel, занимался литературной деятельностью и переводами. С 1975 года работает в газетах Die Welt и Welt am Sonntag. Является автором нескольких книг, в том числе наиболее известного издания 1975 года «Бункер» («Катакомбы»), повествующего о последних днях жизни Адольфа Гитлера в бункере рейхсканцелярии на основе интервью очевидцев событий. В 1981 году книга была экранизирована под тем же названием, роль Гитлера исполнил Энтони Хопкинс. В 2015 году Банзен издал книгу «Ганзеаты под свастикой», написанную по заказу Гамбургской торговой палаты. В ней Банзен исследовал роль коммерсантов в нацистской Германии.

Публикации 
 Die Katakombe — Das Ende in der Reichskanzlei. 1975.
 Der Anschlag — Machtkampf um die Medien. Hase und Köhler, Mainz 1985, ISBN 3-7758-1104-4.
 Der «Stern»-Prozess — Heidemann und Kujau vor Gericht. Hase und Köhler, Mainz 1986, ISBN 3-7758-1114-1. 
 Die Stadt, die sterben sollte — Der Bombenkrieg 1943. Convent, Hamburg 2003, ISBN 3-934613-55-1.
 Die Stadt, die leben wollte. Hamburg und die Stunde Null. Convent 2004, ISBN 3-934613-82-9.
 Die Stadt, die auferstand — Hamburgs Aufbau 1948—1960. Convent, Hamburg 2005, ISBN 3-934613-89-6.
 Die Weichmanns in Hamburg, Ein Glücksfall für Deutschland. Hrsg. Herbert und Elsbeth Weichmann Stiftung, Christians Verlag, Hamburg 2001, ISBN 3-7672-1360-5.
 Bericht eines Zeitzeugens des Jahrs 1925. Knapp, Frankfurt am Main 2002, ISBN 3-8314-0750-9.
 Merkur, Macht und Moneten — ein Streifzug durch die Hamburger Staatsfinanzen. Ellert&Richter, Hamburg 2006, ISBN 3-8319-0266-6.
 Karl Schiller. Ellert&Richter, Hamburg 2008, ISBN 978-3-8319-0325-2.
 Die Geschichte Hamburgs von 1945 bis heute : Trümmer, Träume, Tor zur Welt. Sutton, Erfurt 2012, ISBN 978-3-95400-050-0.
 Hanseaten unter dem Hakenkreuz — Die Handelskammer Hamburg und die Kaufmannschaft im Dritten Reich. Wachholtz, Kiel/ Hamburg 2015, ISBN 978-3-529-05261-3.

Примечания

Ссылки 
 Биография

Журналисты Германии
Писатели Германии
Писатели XXI века
Переводчики Германии